

Aziende
 Chrysler Corporation – azienda fondata da W. Chrysler nel 1925
 Chrysler Australia – importatore della Chrysler in Australia
 Chrysler Canada – sussidiaria della Chrysler in Canada dal 1925
 Chrysler Europe (1967-1979) – divisione europea del Chrysler Group
 Chrysler LLC – Chrysler Group ceduto dalla DaimlerChrysler alla Cerberus Capital Management – L.P.
 Chrysler-Plymouth – anche Plymouth-Chrysler
 DaimlerChrysler – già della Daimler-Benz, nata nel 1998
 Fiat Chrysler Automobiles – gruppo italostatunitense proprietaria della FCA Italy (Fiat) e FCA USA (Chrysler)

Persone
 Dick Chrysler (* 1942) – membro del United States House of Representatives
 Morgan Henry Chrysler (1822-1890) – generale statunitense della American Civil War
 Walter Chrysler (1875-1940) – fondatore della Chrysler Corporation
 Walter P. Chrysler Jr. (1909-1988) – imprenditore statunitense figlio di W. Chrysler sr.

Altro
 Chrysler Building – grattacielo di New York
 Crysler – comunità del North Stormont (Ontario), Canada
 Chrysler Museum of Art – museo di Norfolk, Virginia 
 Battaglia della fattoria Crysler – battaglia del 11 novembre 1813